Малиевка () — село,
Великомихайловский сельский совет,
Покровский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1224283404. Население по переписи 2001 года составляло 163 человека .

Географическое положение 
Село Малиевка находится в 1,5 км от правого берега реки Вороная,
на расстоянии в 3 км от села Январское.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 1783 — дата основания.

Примечания